Tykkimäki (quartier)
 Parc d'attractions de Tykkimäki